St. George’s Cathedral ist der Name folgender Kirchen:

 St. George’s Cathedral (Chennai), Indien
 St. George’s Cathedral (Freetown), Sierra Leone
 St. George’s Cathedral (Jerusalem)
 St George’s Cathedral (Southwark), England
 St George’s Cathedral (Windhoek), Namibia

Siehe auch:
 Georgskirche